Carlson Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carlson Hill (Pennsylvania)	
 Carlson Hill (Washington)